Bujas ist der Familienname folgender Personen:
 Josip Bujas (* 1930), jugoslawischer Ruderer
 Linardo Bujas (1904–??), jugoslawischer Ruderer
 Stipe Bujas, jugoslawischer Ruderer